Magyarország
Agyagos, Agyagosszergény része, Győr-Moson-Sopron megye, Kapuvári járás
 Szlovákia
Agyagos (Hliník), Vágfüzes része, Nyitrai kerület, Komáromi járás
Vágagyagos (szlovákul Hliník nad Váhom), Nagybiccse része, Zsolnai kerület, Nagybiccsei járás